Nuvola peut faire référence à :
 Nuvola, un ensemble d'icônes informatiques ;
 La Nuvola, un accessoire de théâtre italien du Quattrocento.